Григорий Иванович Шамшин (1853—1918) — российский , сенатор, действительный тайный советник.

Биография 
Родился  5 августа 1853 года в Санкт-Петербурге.

В службе  и классном чине IX класса с 15 мая 1874 года, после окончания Императорского училища правоведения, по успехам в науках был третьим в выпуске был определён на службу по ведомству Министерства юстиции.

На 1878 год коллежский асессор — столоначальник законодательного отделения Департамента Министерство юстиции. На 1883 год коллежский советник — юрисконсульт Консультации при министерстве и управляющий законодательным отделением Департамента Министерства юстиции.

С 1886 года статский советник — помощник статс-секретаря, с 1892 года статс-секретарь департамента государственной экономии и с 1899 года — департамента законов Государственной канцелярии. В 1889 году произведён в действительные статские советники. В 1896 году произведён в тайные советники.

С 29 мая 1902 года назначен сенатором, присутствующим в I департаменте Правительствующего сената. В 1911 году произведён в действительные тайные советники.

Награды 
Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками пожалованные ему 1 января 1914 года.

Примечания

Литература 
 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — , 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7

Выпускники Императорского училища правоведения
Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи